Sport
 Grand slam (sportterm), algemene sportterm afkomstig uit het bridge
 Grandslamtoernooi, een van de vier jaarlijkse tennistoernooien
 Grand Slam (golf), het behalen van winst in de vier grote jaarlijkse golftoernooien
 Grand Slam of Darts, een jaarlijks dartstoernooi tussen de winnaars van op TV uitgezonden toernooien van de twee bonden

Overig
 Grand Slam (bom), een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog
 Grand slam (strip), een Belgische stripreeks van Raymond Reding
 Grand Slam (televisieserie), een Amerikaanse actieserie
 Grandslam Entertainment, een videogame-ontwikkelaar
 Grand Slam (film), een misdaadfilm uit 1967 van Giuliano Montaldo